Johannes III. ist der Name folgender Personen:

 Johannes III. (Jerusalem) († 524), Patriarch von Jerusalem
 Johannes III. (Papst) († 574), Papst
 Johannes III. (Olmütz) († 1157), Bischof von Olmütz
 Johannes III. (Byzanz) (1193–1254), byzantinischer Kaiser
 Johannes III. von Elbogen (* vor 1300), Abt von Waldsassen
 Johannes III. († 1300), Erzbischof von Riga, siehe: Johannes von Schwerin
 Johannes III. (Trapezunt) (um 1321–1362), Kaiser von Trapezunt
 Johannes III. († 1406/1409), Bischof von Cammin, siehe Johannes Brunonis
 Johannes III. Grünwalder (* ca. 1392; 1452), Fürstbischof von Freising
 Johannes III. Büttner († 1540), Abt von Münsterschwarzach
 Johannes III. Wolf († 1540), Abt von Ebrach
 Johannes III. (Äthiopien) (1797–nach 1851), Kaiser von Äthiopien